Alcoy – municipalità delle Filippine nella Provincia di Cebu
 Alcoy – comune della Spagna nella Provincia di Alicante